Первая профессиональная футбольная лига 2018/2019 () — 95-й сезон чемпионата Болгарии по футболу. Он начался 14 июля 2018 года и закончился в мае 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Пирин». Его заменил «Ботев» из Враци, занявший 1-е место во Второй лиге 2017/18.

Клубы-участники

Первый этап

Чемпионский раунд

Раунд на вылет

Группа A

Группа B

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Болгарии на soccerway

Чемпионат Болгарии по футболу
Болгария
Спорт в Болгарии в 2018 году
Спорт в Болгарии в 2019 году